Министерство малых и средних предприятий, торговли и деловой среды Румынии было создано в 2007 году путём реорганизации Национального агентства малых, средних предприятий и кооперативов и Национальной администрации туризма, взяв на себя внешнеторговую деятельность Министерства экономики и торговли по деловой активности с целью координации деятельности бизнес-среды, и туристической деятельности Министерства транспорта, строительства и туризма.

Упразднено в 2009 году.

Подчиненные агентства 
Национальное управление по защите прав потребителей 
Национальный центр образовательного туризма 
Румынский центр поощрения торговли
Национальный научно-исследовательский институт в области туризма
Государственное агентство по изобретениям и товарным знакам

Ссылки 
 Официальный сайт

Рум
Государственное устройство Румынии
Румыния
Туризм в Румынии
Организации, основанные в 2007 году
Организации, исчезнувшие в 2009 году